Радослав Павловић (Баљковац, 11. март 1911 — Београд, 29. јун 1991) био је српски телевизијски и филмски глумац.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1950.-те
|-
| 1955. || Њих двојица || 
|-
| 1956. || Потрага || 
|-
| 1956. || Ципелице на асфалту || Посластичар
|-
| 1957. || Суботом увече || Пролазник
|-
| 1958. || Госпођа министарка || жандарм
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1960.-те
|-
| 1961. || Нема малих богова || Гост
|-
| 1961. || Друг председник центарфор || 
|-
| 1963. || Банкет у Шаренграду || 
|-
| 1964. || Пут око света || 
|-
| 1964. || Народни посланик || Поп
|-
| 1964. || На место, грађанине Покорни! || 
|-
| 1964. || Човек из храстове шуме || 
|-
| 1964-1966. || Код судије за прекршаје || 
|-
| 1965. || Лицем у наличје || 
|-
| 1966. || Орлови рано лете || Старац
|-
| 1967. || Протест || Директор
|-
| 1967. || Златна праћка || 
|-
| 1969. || Бог је умро узалуд || 
|-
| 1969. || Убиство на свиреп и подмукао начин и из ниских побуда || Сведок
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1970. || Ђидо || Петар
|-
| 1970. || Љубав на сеоски начин || Воденичар
|-
| 1970. || Србија на Истоку || Посланик
|-
| 1971. || Леваци || Старац
|-
| 1971. || Дипломци || Ђубретар
|-
| 1971. || Сладак живот на српски начин || 
|-
| 1973. || Камионџије || Комшија
|-
| 1973. || Позориште у кући || Комшија
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић (ТВ серија) || 
|-
| 1975. || Отписани || Настојник
|-
| 1975. || Андра и Љубица || 
|-
| 1976. || На путу издаје || Сељак
|-
| 1976. || Коштана || Марко, Хаџи Томин воденичар
|-
| 1977. || Више од игре || Капетан
|-
| 1978. || Повратак отписаних (ТВ серија) || Данин отац
|-
| 1979. || Јоаким || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="4" | 1980.-те
|-
| 1980. || Врућ ветар || Комшија
|-
| 1980. || Дошло доба да се љубав проба || Рођак
|-
| 1984. || Дивља патка || 
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1911.
Умрли 1991.
Глумци из Крагујевца
Српски глумци